Чиабришвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Чиабришвили, Андрей Яковлевич (1884 — дата смерти не известна) — грузинский политик, Член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Чиабришвили, Георгий (род. 1979) — грузинский футболист, тренер.